Жена́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 95 км на південь від Пуатьє, 20 км на північний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2016 року Женак і Біньяк було об'єднано в новий муніципалітет Женак-Біньяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 708,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Женак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Женак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта